A 31 312-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút a Pest megyei Galgahévíz és Hévízgyörk határvidékén. Jelentősége abban rejlik, hogy kiszolgálja a Budapest–Hatvan-vasútvonal Galgahévíz megállóhelyét.

Nyomvonala 

A 3105-ös út 7+700-as kilométerszelvényénél ágazik ki Galgahévíz területén, észak felé, József Attila utca néven. 400 méter után elhagyja a falu utolsó házait, 600 méter megtétele után keresztezi a Galga folyását, majd nagyjából az 1+100-as kilométerszelvényénél eléri Hévízgyörk közigazgatási határát, innentől a két község határvonala mentén húzódik, de azt nem lépi át. Galgahévíz megállóhelyig tart, a vágányokat – fénysorompós biztosítású átkelőhelyen – már önkormányzati útként keresztezi. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,267 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31312
Hévízgyörk
Galgahévíz